

Codici 
 wen – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue sorabe

Economia 
 Wén cinese – antica moneta cinese

Persone 
 Landy Wen (1979) – cantante e ballerina taiwanese
 Wen Chi (1984) – cestista taiwanese
 Wen Jiabao (1942) – politico e geologo cinese
 Wen Jiang (1963) – attore, sceneggiatore e regista cinese
 Wen Tianxiang (1236-1283) – politico, generale e scrittore cinese
 Wen Tong (1018-1079) – pittore e poeta cinese
 Wen Yiduo (1899-1946) – scrittore e poeta cinese
 Wen Yimin (1890-1978) – regista cinematografico e attore cinese